Čigoč je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Siska, Sisačko-moslavačka županija. Proglašeno je prvim Europskim selom roda. Na većini kuća u selu obitavaju rode.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 114 stanovnika te 45 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji